Ямбург — історична назва міста Кінгісепп, Ленінградська область, Росія (з 1703 по 1922);
 Ямбург — історична назва села Дніпрове, Дніпровський район, Дніпропетровська область, Україна;
 Ямбург — поселення в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.